Теш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ліона, 27 км на захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 580,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Теш на сайті французького Національного інституту географії
 Теш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Теш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Теш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Теш на сайті Mapquest
 Офіційний сайт муніципалітету Теш

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер